Benedetto Accolti – historyk i prawnik 
 Benedetto Accolti – kardynał, biskup i prawnik